Dubovsky oder Dubovský ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Dubovsky (1907–1991), österreichischer Politiker (KPÖ)